Malo est une autre appellation du Tamambo.
 Malo est une autre appellation du , une langue chamito-sémitique.

Homonymie
Langue